Jouen est un nom de famille français, variante de Jean, notamment porté par :

 Léon Alfred Jouen (1864–1933), chanoine et historien français ;
 Louis Jouen (1805–1872), missionnaire catholique français.

Autre 
 'Capitaine Jouen' est un cultivar de rosier hybride.

Notes et références 

Patronyme normand